Югославия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1956 года в Кортина-д’Ампеццо (Италия) в шестой раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Источники

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Сербский олимпийский комитет

Страны на зимних Олимпийских играх 1956 года
Спорт в Югославии в 1956 году